Toponímia:
 Basye-Bryce Mountain, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Virgínia
 Parc Nacional del Canyó Bryce, parc nacional a l'estat de Utah (EUA)
 Biografies:
 Alfredo Bryce Echenique (Lima, Perú, 1939), escriptor
 George Bryce (Mount Pleasant, Ontario, 1844 -Ottawa, 1931), eclesiàstic i historiador
 Quentin Bryce (Brisbane, 1942), Governador General d'Austràlia 
 Trevor Bryce (1940), historiador australià especialitzat en la història antiga i clàssica d'Orient Pròxim